Karyamekar (Cibatu), een plaats in Indonesië
Karyamekar (Pasirwangi), een plaats in Indonesië
Karyamekar (Cilawu), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing